Микмак, Mi’kmaq:
 Микмаки — один из индейских народов Канады
 Микмак (язык) — язык микмаков